Sankt Pirmin(ius) steht für:

 Pirminius (um 670–753), Klostergründer, Abtbischof und Heiliger

 etliche Kirchen, siehe Pirminiuskirche
 Erzbischöfliches Seminar St. Pirmin,  Kolleg in Sasbach, Baden-Württemberg
 Studienheim St. Pirmin, Jungeninternat in Dahn